Ендова́:
 Ендова (яндова) — кухонная утварь, низкий ковшеобразный сосуд.
 Ендова (строительство) — конструктивный элемент кровельной системы.

См. также 
 Яндова (значения)